Directeur-generaal
 Deutsche Grammophon
 Dg (spoorwegmaterieel), bagagewagen voor gebruik in goederentreinen van de NS